Dobersberg Airport (tyska: Flugplatz Dobersberg) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya och förbundslandet Niederösterreich, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Wien. Dobersberg Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Dobersberg Airport är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Hoher Stein,  meter över havet,  km nordväst om Dobersberg Airport. Närmaste större samhälle är Waidhofen an der Thaya,  km söder om Dobersberg Airport. 

Trakten runt Dobersberg Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Dobersberg Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Niederösterreich